Osoby o tym nazwisku:
 Heli Rantanen – fińska lekkoatletka
 Jari Rantanen – fiński piłkarz
 Matti Rantanen – fiński kierowca rajdowy
 Siiri Rantanen – fińska biegaczka narciarska, olimpijka
 Yrjö Rantanen – fiński szachista